Stadtkloster bezeichnet:
 das Stadtkloster Segen in Berlin, siehe Segenskirche (Berlin-Prenzlauer Berg)
 das Stadtkloster Kiel
 Evangelisches Kirchenzentrum Kronsberg, Projekt Kirche der Stille
 das Stadtkloster Zürich, siehe Bullingerkirche (Zürich-Hard) #Evangelisches Stadtkloster